На́зия — железнодорожная станция Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Расположена в Кировском районе Ленинградской области в одноимённой деревне.

История 
С 1918 по 1922 год станция была административным центром Марковской волости Шлиссельбургского уезда, затем её территория вошла в состав Пореченской волости.

Описание 
Станция имеет 4 электрифицированных пути, между средними из которых расположена пассажирская платформа. У восточной части платформы находится небольшое деревянное здание, в котором ранее работали зал ожидания и билетная касса.

Окрестности станции 
К югу от станции расположено несколько крупных садоводческих обществ. С 2018 г. въезд в садоводства ограничен шлагбаумами и осуществляется охраной и в автоматическом режиме пропусками на основе БСК. 
В конце  гг., жители деревни активно протестовали против появления садоводов, рыли рвы на подъездах к деревне, не пускали спецтехнику. Во многом благодаря дачникам появилась асфальтная дорога до Путилово.

Примечания

Ссылки 
 Назия на wikimapia.org
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 79.

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировского района (Ленинградская область)